Бацање копља у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи (Катар) одржана је 30. септембра и 1. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Барбора Шпотакова из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 атлетичарка из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Ослеидис Менендез
| 
| 71,53
| Атина, Грчка
| 27. август 2004.
|-
| Светски рекорд
| Барбора Шпотакова
| 
| 72,28
| Штутгарт, Немачка
| 13. септембар 2008.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Ослеидис Менендез
| 
| 71,70
| Хелсинки, Финска
| 14. август 2005.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Лу Хуејхуеј
| 
| 67,98
| Шенјанг, Кина
| 2. август 2019.
|-
| Европски рекорд
| Барбора Шпотакова
| 
| 72,28
| Штутгарт, Немачка
| 13. септембар 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ослеидис Менендез
| 
| 71,70
| Хелсинки, Финска
| 14. август 2005.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Флор Руиз
| 
| 63,84
| Кали, Колумбија
| 25. јун 2016.
|-
| Афрички рекорд 
| Сунет Вилјун
| 
| 69,35
| Њујорк, САД
| 9. јун 2012.
|-
| Азијски рекорд
| Лу Хуејхуеј
| 
| 67,98| Шенјанг, Кина
| 2. август 2019.
|-
| Океанијски рекорд| Кетрин Мичел
| 
| 68,92| Гоулд Коуст, Аустралија
| 11. април 2018.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању копља у  2019. години је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године. Квалификациона норма за финале износила је 63,50 метра (КВ), коју су испуниле 2 такмичарке, а 10 се пласирале према постигнутом резултату (кв'''),,.

Почетак такмичења: Група А у 16:30 и Група Б у 18:00 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 8. августа 2019. године са почетком у 19:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. године
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном